Долидо́вич () — белорусская фамилия; образована от прозвища Дойлид — на старобелорусском языке «плотник, строитель» (с  — плотник).

Персоналии 
 Долидович, Сергей Николаевич (род. 1973) — белорусский лыжник.
 Долидович, Фрол Савельевич (1925—1964) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

См. также 
 Далидович

Примечания